De twintigste etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 27 mei 2017 van Pordenone naar Asiago. De etappe was 190 kilometer lang. Onderweg waren er drie gecategoriseerde klimmen (twee van de eerste en een van de vierde categorie) en twee tussensprints. De aanvallers van de dag waren Dries Devenyns, Dylan Teuns, Filippo Pozzato, Matthieu Ladagnous, Maxim Belkov en Tom-Jelte Slagter.

Uitslag

Opgaves
 161 -  Steven Kruijswijk (Team LottoNL-Jumbo): niet gestart
 9 -  Giovanni Visconti (Bahrein-Merida): opgave

Klassementen 

20
Sport in Veneto
Vicenza (provincie)